Veau 
Antoine Joseph Veaux
Frédéric Veaux
Robert Julien Billard de Veaux
Bertin de Veaux

Homonymie de patronyme